The Maze Runner
De labyrintrenner, de Nederlandse vertaling van het boek, waarop de film is gebaseerd
Maze Runner: The Scorch Trials
De schroeiproeven, de Nederlandse vertaling van het boek, waarop de film is gebaseerd
Maze Runner: The Death Cure
De doodskuur, de Nederlandse vertaling van het boek, waarop de film is gebaseerd